Lancea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lancea ingår i familjen Mazaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Lancea